

Codici 
 AYO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Juan De Ayolas di Ayolas (Paraguay)
 ayo – codice ISO 639-3 della lingua ayoreo

Geografia 
 Ayo – distretto della regione di Arequipa (Perù)

Musica 
 Ayo – cantante tedesca
 Ayo! – singolo di Mýa del 2006
 Ayo – singolo di Chris Brown e Tyga del 2015

Altro 
 Ayo – altro nome del Wari, gioco da tavola africano